Комнины — византийский аристократический род и императорская династия.
 Давид Комнин (ум. 1212) — брат первого императора Трапезундской империи Алексея I Великого Комнина, правитель Синопа.
 Давид Великий Комнин (ок. 1408 1463) — последний император Трапезундской империи (1459—1461).